Miejscowości w Polsce
 Zastawie-Kolonia – kolonia wsi Wólka Zastawska w woj. lubelskim w pow. łukowskim, w gminie Stanin
 Zastawie-Kolonia – kolonia w woj. lubelskim w pow. krasnostawskim, w gminie Krasnystaw